Кульчи́нський — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Ігнатій Кульчинський (; 1694 — 9 грудня 1747) — руський теолог й історик, автор першої історії української церкви.
 Кульчинський Микола Георгійович — народний депутат ВР України, член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».
 Кульчинський Олесь Богданович — український сходознавець, перекладач, публіцист.
 Парфірій Кульчинський — Єпископ (управитель) Мукачівської єпархії (МГКЄ) після укладення Ужгородської унії.
 Кульчинський Филимон (1891—1972) — протопресвітер Української автокефальної православної церкви.
 Кульчинський Ярослав Сергійович (* 1936) — український співак (баритон), соліст Рівненської філармонії, педагог, громадський діяч. Заслужений артист УРСР.